Dungeons & Dragons puede referirse a:

 Dungeons & Dragons, el primer juego de rol de la historia, publicado por primera vez en 1974. Todas sus traducciones oficiales al castellano han conservado hasta ahora el título original en inglés;
 Dungeons & Dragons, una serie de dibujos animados de 1983, basada en el juego de rol. En España fue traducida como Dragones y mazmorras y en Hispanoamérica como Calabozos y dragones;
 Dungeons & Dragons, en busca del Amo del Calabozo, un juego de tablero de 1985 derivado de la serie animada que a su vez estaba basada en el juego de rol Dungeons & Dragons. El título de este juego retomó el título del quinto episodio de la serie;
 Dungeons & Dragons, una serie de películas, basadas en el juego de rol de mismo título:
 Dungeons & Dragons (en Hispanoamérica: Calabozos y dragones y en España: Dragones y mazmorras), proyectada por primera vez en los cines estadounidenses en 2000;
 Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God (en Hispanoamérica: Calabozos y dragones 2, la ira del dios dragón y en España: Dragones y mazmorras 2), la secuela de la película anteriormente citada, rodada en formato de telefilm y emitida por primera vez en la televisión estadounidense en 2005;
 Dungeons & Dragons: The Book of Vile Darkness, secuela de la anterior, rodada en 2011 y lanzada al mercado en el Reino Unido en formato de DVD el 9 de agosto de 2012. Todavía sin adaptación oficial en ningún país de lengua española.
 Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, una película completamente nueva que no tiene relación con las tres anteriores